Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 2003 – 5. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 25 maja–8 czerwca 2003 roku. Gospodarzem zostało Suazi. Trzy najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2003 w Finlandii.

Kwalifikacje

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięło udział 24 reprezentacji, które zostały podzielone na 12 par. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 29–30 czerwca, a rewanże 14 lipca 2002 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do pierwszej rundy kwalifikacji.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 28 reprezentacji, które zostały podzielone na 14 par. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 21–22 grudnia 2002, a rewanże 11–12 stycznia 2003 roku. W przypadku równej ilości zdobytych bramek, decydowały gole zdobyte na wyjeździe. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do drugiej rundy kwalifikacji.

Druga runda 
W drugiej rundzie wzięło udział 14 reprezentacji, które zostały podzielone na 7 par. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
 
 
 
 
 
 
  (gospodarz)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Reprezentacje Kamerunu, Sierra Leone i Nigerii awansowały do Mistrzostwa Świata U-17 2003.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2003 w Afryce
Piłka nożna w Eswatini